Барбара Буше () — итальянская актриса, известная по фильму «Казино Рояль» 1967 года.

Биография 
Барбара Буше родилась 15 августа 1943 года в городе Райхенберге, Судетская область, Германия — ныне город Либерец, Чехия. Её настоящая фамилия — Гочер (Goutscher).

В 1948 году Барбара эмигрировала с родителями в США. Училась в школе Галилео в Сан-Франциско. Барбара Буше участвовала в региональных конкурсах красоты, танцевала, а после работала моделью. На большом экране актриса дебютировала в 1964 году сразу в нескольких фильмах. В 1967 году исполнила роль Манипенни в фильме «Казино Рояль». В 1970 году Барбара вернулась в Европу и обосновалась в Италии. В 70-е годы актриса стала звездой триллеров-джиалло и эротических комедий.

С середины 80-х годов Буше снималась меньше, увлеклась аэробикой, записала видеокассеты с уроками и открыла сеть фитнес-залов в Италии. Вернулась на кино- и телеэкраны Барбара в 2001 году и стала активно сниматься в телесериалах. В 2002 году исполнила роль миссис Шермехорн в кинодраме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка».

С 1974 года до 2006 года Барбара состояла в браке с Луиджи Боргезе. Два сына: Алессандро — известный в Италии шеф-повар и телеведущий — и Массимиллиано — бар-менеджер.

Фильмография (не полностью) 
 
 
 Easy (фильм) (Easy - Un viaggio facile facile), 2017 — Делия (Delia)
 Madame & Monsieur (короткометражный), 2015 — Madame
 Cooking Cats, 2015 — Barbara
 Darkside Witches, 2015 — Sibilla
 Come un morto ad Acapulco (короткометражный), 2014 Donna
 La vita dispari, 2009 — Ludovica Levi
 Giallo?, 2009 — Valeria
 Чувство бабочки / Butterfly zone - Il senso della farfalla, 2009 — Signora con i baff
 Ублюдки (Bastardi), 2008 — Кармен Ивара
 Мой муж — сыщик (Ho sposato uno sbirro), сериал, 2007—2010 — Кларисса
 Преступления (Crimini), сериал, 2006—2010 — Лоредана Пресутти
 Капри / Capri, сериал, 2006—2010 — Avv. Maggioni
 La provinciale (ТВ), 2006 — Elvira Coceanu
 Трейлер к римейку Калигулы / Trailer for a Remake of Gore Vidal's Caligula (короткометражный), 2005 — Caesonia
 Право на защиту (Diritto di difesa), сериал, 2004 — мать Жиларди
 Банды Нью-Йорка (Gangs of New York), 2002 — Миссис Шермехорн
 Алое и чёрное, 1983 — Мина Капплер
 Жена в отпуске... любовница в городе / La moglie in vacanza... l'amante in citta, 1980 - жена промышленника Андреа Дамиани /  wife of Andrea
 Суббота, воскресенье и пятница (Sabato, domenica e venerdì), 1979 — Энза
 Глупые попки и горячие трусишки (Spogliamoci Cosi Senza Pudor), 1976 — Иоланта Ганди
 Тайна яхты "Айвенго" (Hook, The | To Agistri) (Греция) 1976 — Иро - главная роль
 Утка под апельсиновым соусом, 1975 — Патти 
 Муки невинных (Non si sevizia un paperino), 1972 — Патриция
 Человек с ледяным взглядом (L’uomo dagli occhi di ghiaccio), 1971 — Анна Сакс
 Чёрное Брюхо Тарантула / La Tarantola Dal Ventre Nero / Black Belly of the Tarantula (1971)
 Любовницы Дон Жуана (Le calde notti di Don Giovanni), 1971 — Эсмеральда
 Женатый священник (Il prete sposato), 1970 — Синьора Марчио
 Пылающий удар (Colpo rovente), 1970 — Моника Браун
 Заговор в Сурабайе (Surabaya Conspiracy), 1969 — Ирэн Стоун
 Милая Чарити (Sweet Charity), 1969 — Урсула
 Опасный маршрут (Danger Route), 1967 — Марита
 Казино Рояль (Casino Royale), 1967 — Манипенни
 Тарзан (Tarzan), сериал, 1966—1968 — Анжела Фрейзер
 По методу Харма (In Harm’s Way), 1965 — Лиз Эддингтон
 Человек от Д. Я. Д. И. (The Man from U.N.C.L.E.), сериал, 1964—1968 — Нарциссус Дарлинг
 Жулики (The Rogues), сериал, 1964—1965 — Эльза Идонеску
 Секс и незамужняя девушка (Sex and the Single Girl), 1964 — фотограф

не переведено 
Актриса: Хроника, В титрах указана
  2013 1960
 1(2013)DarkSide the Movie ... Sibilla
 2(2009)La vita dispari
 3(2009)Giallo? ... Valeria
 4(2009)Butterfly zone - Il senso della farfalla ... Signora con i baffi
 5(2008)Bastardi ... Carmen Iuvara
 6(сериал, 2007 – 2010)Ho sposato uno sbirro ... Clarissa
 7(сериал, 2006 – 2010)Crimini ... Loredana Presutti
 8(сериал, 2006 – 2010)Capri ... Avv. Maggioni
 9(ТВ, 2006)La provinciale ... Elvira Coceanu
 10(2005)Trailer for a Remake of Gore Vidal's Caligula ... Caesonia; короткометражка
 11(сериал, 2004)Diritto di difesa ... Gilardi's Mother
 12(2002)Gangs of New York ... Mrs. Schermerhorn
 13(2001)Mari del sud
 14(сериал, 1996 – 2006)Un posto al sole
 15(1982)Per favore, occupati di Amelia ... Amelia
 16(1982)Diamond Connection ... Karen
 17(ТВ, 1982)The Scarlet and the Black ... Minna Kappler
 18(1981)Crema cioccolato e pa...prika ... Eleonora
 19(1981)Perché non facciamo l'amore? ... Manuela & Diana Robelli
 20(1981)Liquirizia ... Raffaella
 21(1981)Spaghetti a mezzanotte ... Celeste La Grasta
 22(1980)La moglie in vacanza... l'amante in città ... Valeria, wife of Andrea
 23(1979)Sabato, domenica e venerdì ... Enza, (segment 'Domenica')
 24(1978)Travolto dagli affetti familiari
 25(1978)Come perdere una moglie e trovare un'amante ... Eleonora Rubens
 26(1977)Diamanti sporchi di sangue ... Lisa
 27(1977)L'appuntamento ... Ingrid
 28(1976)To agistri ... Iro Mara
 29(1976)Brogliaccio d'amore
 30(1976)Spogliamoci così senza pudor ... Violante, (Segment 'L'armadio Di Troia')
 31(1976)Con la rabbia agli occhi ... Anny
 32(1976)Tutti possono arricchire tranne i poveri ... Contessa Federici Fontana
 33(1976)40 gradi all'ombra del lenzuolo ... The Woman, (segment 'I soldi in banca')
 34(1975)L'anatra all'arancia ... Patty
 35(1975)Per le antiche scale ... Carla
 36(1975)Amore vuol dir gelosia ... Corinna
 37(1975)L'amica di mia madre ... Barbara
 38(1974)La svergognata ... Silvia Lorenzi, Fabio's wife
 39(1974)La badessa di Castro ... Elena di Campireali, abbess of Castro
 40(1974)Quelli che contano ... Margie
 41(1973)Ancora una volta prima di lasciarci ... Luisa
 42(1973)Ricco ... Scilla
 43(1973)Il tuo piacere è il mio ... La prostituta
 44(1972)Racconti proibiti... di niente vestiti ... Lucrezia degli Uberti
 45(1972)Anche se volessi lavorare, che faccio?
 46(1972)La calandria ... Lucrezia - wife of Ferruccio
 47(1972)Finalmente... le mille e una notte ... Mariam
 48(сериал, 1972 – 1973)Cool Million ... Carla Miles
 49(1972)Non si sevizia un paperino ... Patrizia
 50(1972)La dama rossa uccide sette volte ... Kitty Wildenbrück
 51(1972)Forza 'G' ... Karin
 52(1972)Casa d'appuntamento ... Francine
 53(1972)Valeria dentro e fuori ... Valeria - wife of David
 54(1972)Alla ricerca del piacere ... Greta Franklin
 55(1972)Milano calibro 9 ... Nelly Bordon
 56(1972)Una cavalla tutta nuda ... Gemmata
 57(1971)Non commettere atti impuri ... Nadin
 58(1971)Nokaut
 59(1971)La tarantola dal ventre nero ... Maria Zani
 60(1971)L'uomo dagli occhi di ghiaccio ... Anne Saxe
 61(1971)Le calde notti di Don Giovanni ... Esmeralda
 62(1970)Il prete sposato ... Signora Marchio
 63(1970)Il debito coniugale ... Candida
 64(1970)L'asino d'oro: processo per fatti strani contro Lucius Apuleius cit... ... Pudentilla
 65(1970)Cerca di capirmi
 66(1970)Colpo rovente ... Monica Brown
 67(1969)Surabaya Conspiracy ... Irene Stone
 68(1969)Sweet Charity ... Ursula
 69(1967)Danger Route ... Marita
 70(1967)Casino Royale ... Moneypenny
 71(сериал, 1966 – 1968)Tarzan ... Angela Fraser
 72(сериал, 1966 – 1969)Star Trek ... Kelinda
 73(1966)Agent for H.A.R.M. ... Ava Vestok, (в титрах: Barbara Bouchét)
 74(1965)In Harm's Way ... Liz Eddington
 75(сериал, 1964 – 1968)The Man from U.N.C.L.E. ... Narcissus Darling
 76(сериал, 1964 – 1968)Voyage to the Bottom of the Sea ... Tippy Penfield
 77(сериал, 1964 – 1965)The Rogues ... Elsa Idonescu
 78(1964)A Global Affair ... Minor Role
 79(сериал, 1962 – 1971)The Virginian ... Marianne

Актриса: Хроника, В титрах не указана
  1990 1960
 1(сериал, 1993 – 2011)Quelli che... il calcio ... Various, хроника
 2(1965)John Goldfarb, Please Come Home! ... Astrid Porche, в титрах не указана
 3(1964)Sex and the Single Girl ... Photographer at Anniversary Party., в титрах не указана
 4(1964)Good Neighbor Sam ... Receptionist, в титрах не указана
 5(1964)Bedtime Story ... German Girl, в титрах не указана
 6(1964)What a Way to Go! ... Girl on Plane, в титрах не указана

Актриса: Играет саму себя
  1980
 1(1980)Sono fotogenico ... играет саму себя, в титрах не указана

Примечания

Ссылки 
 Биография актрисы на сайте IMDb (англ.)
 Барбара Буше на KinoPoisk.ru